Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Brownson:

 USS Brownson (DD-518), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, 1943 in Dienst gestellt und im selben Jahr gesunken
 USS Brownson (DD-868), ein Zerstörer der Gearing-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1976

Brownson